Devatas är hiduismens motsvarighet till andar och änglar.

Yamadevata kallas alla guden Yamas tjänare. Enligt den indiska föreställningen kommer till varje döende människa (utom till brahminerna) tvenne yamadevtas, i fasansfull skepnad, och ett sändebud ifrån Vishnu. Om den döende varit from till sin vandel, ledsagas han av Vishnus ängel till paradiset; i motsatt fall förs han av yamadevtas till avgrunden.

Källor
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Djamadevta, 1880.

Indisk mytologi